Аранча Санчес Вікаріо і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу Тозья не брала участі. Санчес Вікаріо грала в парі з Даніела Гантухова і вони програли в 1-му колі парі Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувалися 
  Хіракі Ріка /  Міягі Нана

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

NASDAQ-100 Open 2002
NASDAQ-100